Stobäus, Stobæus oder Stobaeus ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Stobäus von Palmburg (1532–1618), katholischer Fürstbischof der Diözese Lavant
 Johannes Stobaios oder Stobaeus, Autor und Sammler antiker philosophischer Aufzeichnungen und Lehrmeinungen aus dem 5. Jahrhundert
 Johann Stobäus (1580–1646), preußischer Komponist
 Kilian Stobæus (1690–1742), schwedischer Arzt und Naturwissenschaftler
 Oskar von Stobäus (1830–1914), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lindau (1861–1868) und Regensburg (1868–1903)